Au bord du monde peut désigner :
Au bord du monde, un album de bande dessinée de Bruno Le Floc'h
Au bord du monde, un film de Claus Drexel
Au bord du monde, un documentaire de Sylvestre Sbille